Богайлы (также Багайлы) — топоним в Крыму:

 Богайлы — исчезнувшее село в Сакском районе.
 Богайлы — одно из прежних названий исчезнувшего села Приозёрное в Сакском районе.
 Багайлы — с 2016 года название села Фрунзе в Сакском районе согласно постановлению Верховной Рады Украины.
 Богайлы — солёное озеро на территории Сакского района, расположенное западнее села Фрунзе.